

Patronyme 

 Aimé Pallière (1868-1949), écrivain et journaliste français ;
 Arnaud des Pallières (1961-), réalisateur et scénariste français ;
 Bernard-Charles-Élisabeth Martin des Pallières (1767-1848), colon, un homme politique et un consul français ;
 Charles Martin des Pallières (1823-1876), homme militaire et politique français ;
 Étienne Pallière (1761-1820), peintre français ;
 Jean-Anne Christy de la Pallière (1755-1829) est un officier de la Marine française ;
 Jean Léon Pallière (1823-1887), peintre français d'origine brésilienne ;
 Johannès Pallière (1920-2014), historien savoyard ;
 Louis-Vincent-Léon Pallière (1787-1820), peintre néoclassique français.

Toponyme 

 Paslières est une commune française, située dans le département du Puy-de-Dôme ;
 Saint-Félix-de-Pallières est une commune française située dans le département du Gard en région Occitanie ;
 Église Saint-Félix de Saint-Félix-de-Pallières, une église romane située à Saint-Félix-de-Pallières ;
 Saint-Martin-de-Pallières, commune française située dans le département du Var ;

Divers 
 
Patronyme français